Я́ков Давы́дов:
 Давыдов, Яков Дмитриевич — воевода на службе у удельного князя углицкого Дмитрия Жилки.
 Давыдов, Яков Петрович (псевдоним Ядов; 1873—1940) — советский поэт и драматург, сценарист, автор юмористических куплетов.
 Давыдов, Яков Петрович (1882—1920) — рабочий, депутат Моссовета (1917—1919).
 Давыдов, Яков Христофорович (Давтян; 1888—1938) — революционер, деятель советских спецслужб, дипломат.